Thurnöd ist der Ortsname von

 Thurnöd (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Thurnöd (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern